Lavau puede referirse a: 

 Lavau, comuna francesa situada en Aube.
 Lavau, comuna francesa situada en Yonne.